Название Slipstream имеют:
 :en:Slipstream (1967 film)
 :en:Slipstream (1989 film) — в русском прокате Поток (фильм, 1989).
 :en:Slipstream (2005 film) — в русском прокате Капкан времени (фильм 2005 года).
 :en:Slipstream (2007 film) — в русском прокате Вихрь (фильм, 2007).
 Slipstream 5000 — гоночная игра для PC с футуристическими элементами.